Geumho-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Geumho-dong, Gwangju, stadsdel, 
 Geumho-dong, Gwangyang, stadsdel, Södra Jeolla, 
 Geumho-dong, Seoul, stadsdel, 
 Geumho-dong, Sokcho, stadsdel, Gangwon,